Krzysztof Pawłowski (poseł) (ok. 1548– po 1599) – poseł, działacz kalwiński
 Krzysztof Pawłowski – fizyk, założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu
 Krzysztof Pawłowski – polski podróżnik epoki renesansu
 Krzysztof Pawłowski – architekt, urbanista, członek ICOMOS
 Krzysztof Pawłowski – piłkarz